Mistrovství světa ve fotbale hráčů do 20 let je fotbalová soutěž hráčů, jejichž věk nepřesáhl dvaceti let a je pořádána asociací FIFA (Fédération Internationale de Football Association). Tato soutěž je organizována od roku 1977. Nejčastějším vítězem je tým Argentiny s šesti tituly (poslední v roce 2007).

Přehled jednotlivých turnajů

Přehled podle zemí 

Pozn.:
1 = NSR
2 = NDR

Externí odkazy 
 
 MS U20  na FIFA.com 
 MS U20 na RSSSF.com 

 
Fotbalové soutěže